Аристоклий Александрович Хребтов () — русский и советский агроном, ботаник, специалист по сорной растительности.

Биография 
Родился  в местечке Менцен Веронского уезда Лифляндской губернии (ныне территория Эстонии). Происходил из бедной многодетной семьи приходского учителя. Окончил начальную школу, затем, в 1897 году, Рижскую духовную семинарию, получил должность сельского учителя. Позже поступил на сельскохозяйственный факультет Рижского политехнического института, в 1908-м блестяще защитил диплом и стал учёным-агрономом первого разряда. Часто переезжая с места на место, сменил множество должностей: успел поработать воспитателем и преподавателем сельского хозяйства в учительской семинарии в Виннице (1908), в Гатчинском сиротском институте (1909), инспектором народных училищ в Аренсбургском районе Рижского учебного округа (1912), работал преподавателем в Феллине (1915), Ярославле (1917), Бийске. В 1919-м был руководителем Алтайской научной экспедиции.

С 1921 года, по приглашению ректора, он возглавил кафедру ботаники и специальных культур Сибирской сельскохозяйственной академии в Омске. Исследовал сорную растительность, произрастающую в Омском уезде и Западной Сибири в целом, публиковал статьи как на эту тему, так и по различным вопросам растениеводства, издал руководство по сорной растительности СССР в двух томах.
В 1923 году Аристоклия Александровича пригласили на должность профессора и заведующего кафедрой частного земледелия агрономического факультета Петроградского государственного университета. Там он оборудовал кабинет и лаборатории кафедры, создал коллекционный питомник в учебном хозяйстве «Липовая гора».

В 1924 году ГУС присвоил Хребтову звание профессора. А спустя шесть лет, в 1930-м, Аристоклий Александрович получил должность профессора в только что открывшемся Уральском сельскохозяйственном институте в Перми. С 1931 года он профессор кафедры льна Уральского института северных прядильных культур в селе Зюкайка Пермской области, а с 1932 года — Всесоюзного института растениеводства в Ленинграде.

В 1933-м учёный вышел на пенсию, вернулся в Пермь, но не прекратил профессиональных занятий. Вёл исследовательскую работу, руководил Уральской луговой экспедицией. Во время последней выявлял семенные массивы дикорастущих злаковых и бобовых растений за Уралом, на территории нынешних Курганской и Тюменской областей; там под его руководством было исследовано 44 тыс. га угодий, выявлены ценные массивы на площади 1400 га.

С 1933-го Хребтов вновь работал в Уральском сельскохозяйственном институте, вначале в качестве профессора, затем, с 1934 года, — заведующего кафедрой частного земледелия. Решением ВАК в 1937 году ему было присвоено звание доктора сельскохозяйственных наук, причём без защиты диссертации. В 1937—1938 гг. Хребтов уже заместитель директора института по научной работе, и. о. директора института. В 1939 и 1941 гг. он участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в 1939 и 1940 гг. — депутат Пермского городского Совета депутатов трудящихся.

На кафедре Хребтов организовал масштабные исследования лугов и пастбищ Предуралья, изучение методов обработки льна, агротехники и сортоиспытаний люцерны, пермского клевера, земляной груши, кормовой капусты, изучал сорняки и болотную растительность. Из более чем 1500 видов уральской флоры он взял на учёт 788 видов.

Хребтов написал свыше 250 научных и научно-популярных работ, главным образом по растениеводству, которые были опубликованы в центральных и местных периодических изданиях. Он автор монографий «Полезные и вредные растения Урала» (Свердловск, 1941) и «Дикорастущие пищевые и вкусовые растения» (Пермь, 1943).

Скончался 4 ноября 1944 года в Перми. Похоронен на Егошихинском кладбище.

Избранные сочинения 
 Дикорастущие злаки и бобовые Урала, как семенной материал. Сборник научно-исследовательских работ (Пермского сельскохозяйственного института), т. 5. — 1934. — С. 63—102.
 Полезные и вредные растения Урала. — Свердловск, 1941.
 Дикорастущие пищевые и вкусовые растения Молотовской области. — Молотов, 1943.

Примечания

Литература 
 Профессор Аристоклий Александрович Хребтов. (Библиография). — Пермь, 1973. (Учёные Пермского сельскохозяйственного института).
 Николаев С. Ф. Агроном и ботаник А. А. Хребтов (1876—1944) // На Западном Урале. — Пермь, 1964. — Вып. 4. — С. 113—122.
 Профессора Пермского государственного университета. — Пермь.: изд. Пермского университета, 2001. — 432 с.
 Дмитриенко Н.М., Голев И.А. А. А. Хребтов и сохранение памятников культурного наследия Алтая (1918–1919 годы)  // Актуальные вопросы истории Сибири. Тринадцатые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина : сборник научных статей. Барнаул, 2021. С. 213-217.

Ссылки 
 Хребтов Аристоклий Александрович. Пермский край. Энциклопедия.
 Аристоклий Александрович Хребтов. Забытые имена Пермской губернии.

Ботаники России
Растениеводы России
Растениеводы XIX века
Растениеводы XX века
Ботаники по алфавиту
Выпускники Рижского политехнического института (Российская империя)
Преподаватели ПермГСХА